Киричок Петро Максимович
 Киричок Петро Олексійович
 Киричок Петро Тихонович